Никола́й Попо́в:
 
 Попов, Николай Антонович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Дежнев (Попов), Николай Борисович (род. 1946) — российский писатель, прозаик.
 
 
 Попов, Николай Гаврилович (1920—1990) — генерал-полковник войск связи СССР.
 Попов, Николай Григорьевич (1864—1932) — духовный писатель, преподаватель латинского языка.
 Попов, Николай Евгеньевич (1938—2021) — российский график и художник-постановщик мультфильмов, заслуженный художник Российской Федерации (1998), почётный член РАХ (2014).
 Попов, Николай Евграфович (1878—1929) — первый русский лётчик.
 Попов, Николай Егорович (1837—1870) — русский учёный-лесовод.
 Попов, Николай Захарович (1915—1939) — Герой Советского Союза.
 
 Попов, Николай Ильич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Попов, Николай Исаакович (1920—2000) — Герой Советского Союза.
 Попов, Николай Леонидович  (1901—1994) — советский учёный, лауреат Сталинской премии.
 
 
 Попов, Николай Павлович (1901—1971) — коми советский публицист и драматург.
 
 
 Попов, Николай Тарасович (1927—2010) — украинский график, член Национального союза художников Украины.
 
 Попов, Николай Харитонович (1864—1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.